Ярослав Веров — коллективный псевдоним донецких писателей-фантастов Глеба Владимировича Гусакова и Александра Вячеславовича Христова.

Творческое направление 
Работает Веров в направлении научной фантастики, философской мистики, психологической прозы, юмористической фантастики. Причем, в случае Ярослава Верова под юмористической фантастикой может скрываться литературный анекдот, добрая ирония, тонкая пародия, ядовитый сарказм, мрачный гротеск…

Ярослав Веров — экспериментатор. Он любит смешивать в своих произведениях абсолютно разные направления. Яркий пример смеси мистики и фантастической сатиры — роман «Господин Чичиков» .

Авторы

История псевдонима 
В 1995 году трое молодых учёных — Глеб Гусаков, Александр Христов и Алексей Мухин — решили заняться писательской деятельностью. Они взяли себе творческий псевдоним «Три графомана» — по аналогии с «Тремя мушкетерами», «Тремя товарищами», «Тремя богатырями»… Однако издателям такой креатив пришелся не по вкусу. Поэтому соавторы после недолгих раздумий сменили псевдоним на «Ярослав Веров». А предыдущий — «Три графомана» — все равно вскоре утратил актуальность, так как Алексей Мухин покинул коллектив в 2001 году.

Первая публикация: Три Графомана. «По велению души» // «Порог», № 10, 1999 г., Кировоград

Глеб Владимирович Гусаков 

Родился 23 октября 1966 года в Донецке. В 1990 году окончил Донецкий политехнический институт, в 1993 — аспирантуру Донецкого физико-технического института (ДонФТИ) по специальности «Физика твердого тела». Сейчас работает в ДонФТИ на должности ведущего инженера. В 1988 году женился, в 1991 родилась дочь Ксения.

Глеб Гусаков — известный реставратор икон. Автор книг «Всем Скорбящим Радость. Иконы XVI—XX вв. В частных собраниях г. Донецка» и «Благовещение. Хроники спасенного иконостаса» (обе — в соавторстве с Олегом Мечиславовичем Здановичем).

Гусаков является соучредителем и ведущим редактором книжного издательства Снежный Ком М, а ещё — директором фестиваля фантастики «Созвездие Аю-Даг» и литературного семинара «Партенит».

Александр Вячеславович Христов 
Родился в 1966 году. Получил образование физика-теоретика в Донецком государственном университете в 1990 г., кандидат физико-математических наук. В настоящее время — младший научный сотрудник в ДонФТИ.

Веров-Минаков 
В 2006 году Глеб Гусаков, оставаясь под псевдонимом Веров, составил новый соавторский дуэт с Игорем Валерьевичем Минаковым. Веров-Минаков работал в жанре твердой научной фантастики. И не просто работал — Веров-Минаков одним из первых начал возрождать научную фантастику, пришедшую в русскоязычной литературе в упадок.

Соавторы выпустили романы «Десант на Сатурн, или Триста лет одиночества» (2008), «Десант на Европу, или Возвращение Мафусаила» (2008), сборник "Операция «Вирус» (2010) и повесть Cygnus Dei (2010).

В 2013-м году соавторы удостоились премии «Меч Бастиона» — вручается по решению Коллегии ЛФГ «Бастион», за особые заслуги в развитии фантастики.

Библиография

Книжные публикации. Романы и повести 
 2002 Роман «Хроники Вторжения»
 2003 Повесть «Мыслеход» (сб. «Все флаги»)
 2005 Роман «Господин Чичиков».
 2007 Роман «Завхоз Вселенной»
 2008 Роман «Десант на Сатурн, или Триста лет одиночества» (Ярослав Веров, Игорь Минаков).
 2008 Роман «Десант на Европу, или Возвращение Мафусаила» (Ярослав Веров, Игорь Минаков)
 2008 Повесть «Немецкая сказка» (сборник «Возващение Ктулху»)
 2010 Повесть «Ключ к свободе» (Ярослав Веров, Игорь Минаков, сборник «Герои. Новая реальность»)
 2010 Авторский сборник «Операция „Вирус“» (Ярослав Веров, Игорь Минаков)
 2010 Роман «Третья Концепция Равновесия»
 2010 Повесть «Cygnus Dei» (антология «Бозон Хиггса», Ярослав Веров, Игорь Минаков)
 2011 Роман «Двойники»
 2011 Роман «Господин Чичиков» (переиздание в авторской редакции, изд-во «Шико»)
 2011 Роман «Господин Чичиков» (подарочное издание, коллекционная серия «Звёздный мост»).
 2012 Роман «Мэон и маленькие городки Земли»
 2013 Повесть «Отель для троглодита» (антологии «Ускоритель» и «Настоящая фантастика-2013», Ярослав Веров, Игорь Минаков).
 2014 Повесть «Горячее лето восемьдесят третьего» (антология «Лабиринт Мёбиуса»)

Книжные публикации. Рассказы, пьесы, поэзия 
 2009 НФ-пьеса «Физика везения» (сборник «Настоящая фантастика-2009»)
 2010 Рассказ «Механизм раскрутки» (сборник «Русская фантастика-2010»)
 2010 Стихотворение «Мой Франкенштейн» («Мистическая Механика»)
 2010 Рассказ «Боевой Алфавит» («Настоящая Фантастика-2010»)
 2010 Рассказ «Бозон Хиггса» (антология «Бозон Хиггса»)
 2011 Рассказ «Дама с собачкой» («Настоящая Фантастика-2011»)
 2011 Рассказ «Нетрадиционный психоанализ», под псевдонимом Татьяна Паукова (антология «Феминиум»)
 2012 Рассказ «Почти как люди» (сборник «Фантум-2012. Локальный экстремум»)
 2012 Рассказ «Степная ромашка» («Антология Мифа-2011»)
 2012 Рассказ «Привет из прошлого» (сборник «Настоящая Фантастика-2012»)
 2013 Рассказ «Деньги» (сборник «Пиастры»)
 2013 Рассказ «Критическая ошибка» («Русская фантастика-2013»)
 2014 Рассказ «„Пираты“ ХХ-го века» («Настоящая фантастика-2014»)

Аудиокниги 
 2010 Повесть «Операция „Вирус“» (Веров—Минаков) — М.: Издательский дом «Союз» (читает Сергей Чонишвили).
 2011 Роман «Господин Чичиков» — М.: Издательский дом «Союз» (читает Александр Клюквин).

Публикации в периодике 
 1999 Три Графомана «По велению души» (Порог. № 10)
 1999 Три Графомана «Бой» (Порог. № 12)
 2000 Три Графомана «Ксенофоб» (Порог. № 3)
 2000 Три Графомана «Поединок» (Порог. № 5)
 2000 Три Графомана «Вторжение» (Порог. № 7)
 2000 Три Графомана «Высадка на Нептун» (Порог. № 10)
 2000 «Новогодний подарок» (Порог. № 12)
 2011 «Степная ромашка» (Порог. № 2)
 2001 «Путь на Восток» (Порог. № 5)
 2001 «Вторжение-2» (Порог. № 7)
 2001 «Вторжение-2 (окончание)» (Порог. № 8)
 2001 «Вторжение-3. Вторжение-4» (Порог. № 9)
 2001 «Метаморфозы» (Порог. № 11)
 2001 «Большая Свалка» (Уральский Следопыт. № 11)
 2001 «Отчего гибнут киллеры» (Порог. № 12)
 2002 «Боевой Алфавит» (Порог. № 2)
 2002 «День нестабильности». (Порог. № 9)
 2002 «Сказка о космонавте, жителе одного молодого звёздного скопления» (Порог. № 11)
 2003 «Их нравы» (Порог. № 2)
 2003 «Отчего умер…» (Порог. № 9)
 2003 «Ловушка для магов», под псевдонимом Г. Енакиев, Л. Ростиславский (Интересная газета. № 10)
 2003 «Отчего гибнут киллеры» («Полдень, XXI век». № 5-6)
 2004 Я. Веров, Л. Ростиславский «Прижизненная слава» (Реальность фантастики. № 5)
 2004 Я. Веров, Л. Ростиславский «Физика везения» (Химия и Жизнь. № 9)
 2005 «Высадка на Нептун» («Химия и жизнь» № 6)
 2006 «Ангел Мщения» («Реальный мир». № 1)
 2009 «Никогда не отвечайте незнакомцам» (Наука и Жизнь. № 12)
 2010 Веров-Минаков «Cygnus Dei» (Если. № 9)
 2011 Веров-Минаков «Дама с собачкой» (Популярная Механика. № 1)

Статьи, интервью 
 2004 «А дальше нас уносит во Вселенную». Интервью М. Корец («Труд» — 24.03.2004. -№ 22)
 2005 «Г. Гусаков. Человек Земли» («Химия и Жизнь» № 8)
 2007 «Ярослав Веров избыточен, но пародий не пишет». Интервью В. Иванченко (Книжная Витрина. — № 11)
 2008 «Романы на экспорт. Интервью О. Доровских» (Газета «24». № 50)
 2008 «„Господин Чичиков“: духовная фантастика о Донецке». Интервью Т. Жуковой (Акцент. № 65).
 2008 Я. Веров, И. Минаков. «НФ — „золотое сечение“ фантастики» (FANтастика. № 6)
 2009 Я. Веров, И. Минаков. «На своем поле» («Если» № 3)
 2009 Я. Веров, И. Минаков. «Жертвоприношение» («Полдень, XXI век» № 4)
 2009 Г. Гусаков. «В начале будет Слово? Размышления по поводу фестиваля фантастики „ФантОР“» (Наука и Жизнь. № 9)
 2010 Я. Веров, И. Минаков. «Утоление жажды» («Если» № 4)
 2013 Я. Веров. «Писатель, как измерительный прибор» (Настоящая фантастика 2013)
 2014 Я. Веров. «Хищные вещи века или век голода и убийств» («Настоящая фантастика-2014»)

Награды и премии 
 2002 — Интерпресскон. Премия в номинации «Сверхкороткий рассказ»
 2003 — Звёздный мост. Лучшая дебютная книга. 1 место («Золотой Кадуцей»)
 2008 — Басткон. Премия «Чаша Бастиона». 3 место
 2008 — Басткон. Премия «Бесобой»
 2008 — Звёздный мост. Лучший цикл, сериал и роман с продолжением. 1 место («Золотой Кадуцей»)
 2009 — Бронзовый Икар. Лучшее художественное произведение
 2009 — Серебряная стрела. Со-творение (лучшее соавторство)
 2009 — Серебряная стрела. «Стремительный домкрат»
 2009 — Басткон. Премия «Чаша Бастиона». 1 место
 2011 — Басткон. Премия «Чаша Бастиона». 1 место
 2012 — Созвездие Аю-Даг. Премия «Созвездие Малой Медведицы». 1 место
 2013 — Басткон. Премия «Меч Бастиона».
 2014 — Басткон. Премия «Чаша Бастиона». 2 место.
 2014 — Созвездие Аю-Даг. Премия им. А. Грина "Золотая цепь"
 2015 — Филигрань. Премия "Малая Филигрань"

Примечания

Ссылки

Интервью 
 
 
 «Работа писателя — подглядывать и подслушивать» Интервью с Ярославом Веровым

Рецензии на произведения Ярослава Верова

Прочее 
 
 
 
 
  — «Независимая газета» 27-10-2011

Писатели-фантасты Украины
Лауреаты премии «Интерпресскон»
Лауреаты премии «Звёздный мост»
Родившиеся в Донецке
Родившиеся в 1966 году
Выпускники Донецкого технического университета
Реставраторы Украины